Příjmení Iezzi má více osobností:
 Chiara Iezzi (* 1973) – italská zpěvačka, sestra Paoly
 Paola Iezzi (* 1974) – italská zpěvačka, sestra Chiary
 Antonio Iezzi (* 1955) - italský fotbalista